Bietenbrug (Amsterdam), een eenvoudige brug in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer
 Bietenbrug (Groningen), een tijdelijke brug in Groningen, die midden jaren tien van 21ste eeuw werd gebouwd en weer verwijderd werd
 Bietenbrug (Haarlemmermeer), een brug tussen Zwanenburg en Halfweg in de gemeente Haarlemmermeer
De uitdrukking  "de bietenbrug opgaan" ; De bietenbrug opgaan (ook wel de bietenberg opgaan) betekent ‘fout gaan’, ‘verkeerd aflopen’, ‘in de problemen raken’. De herkomst van de uitdrukking is niet duidelijk. Mogelijk is de bietenbrug in deze uitdrukking een brug waarover boeren met hun karren met bieten reden. Zo’n brug werd glad doordat er soms bieten van de kar af vielen, die vervolgens werden platgereden. Wie zo’n brug op wilde gaan, kon uitglijden. Dat kan in figuurlijke zin ‘in de problemen raken’ zijn geworden.